Болдешти има више значења:

 Болдешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Болдешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Болдешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији